Название «Койнас» носят следующие топонимы:
 Койнас — река на территории Лешуконского района, левый приток реки Мезень.
 Койнас — село, расположенное около устья одноимённой реки, административный центр Койнасского сельского поселения.